Макаренос има више значења:

 Макаренос (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Макаренос (Хенаро Кодина), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику